Brian Drummond (* 10. srpna 1969, Salmon Arm, Britská Kolumbie, Kanada) je kanadský komik, herec, a zpěvák.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Narození v roce 1969
Žijící lidé
Muži
Američtí herci
Američtí zpěváci
Držitelé Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Držitelé ceny Zlatý glóbus
Držitelé ceny Grammy
Držitelé ceny Emmy